Cardiocondyla emeryi  — вид муравьёв рода .

Распространение 
Африка, Мадагаскар, Неотропика. Инвазивный вид, распространившийся благодаря коммерческой деятельности человека в тропиках и субтропиках.

Описание 
Длина рабочих муравьёв составляет 1,7—2,1 мм. Ширина головы — 0.34—0.38 мм (длина головы — 0.45—0.52), длина груди — 0.48—0.58 мм. Окраска тела желтовато-оранжевая, брюшко буро-чёрное. Самцы диморфичны, наряду с нормальными крылатыми встречаются бескрылые эргатоидные самцы. Вид был описан швейцарским мирмекологом Огюстом Форелем и назван в честь своего итальянского коллеги энтомолога Карла Эмери (C.Emery).

Систематика 
Выделяют подвиды:
 
 

Среди синонимов этого вида следующие названия:

Галерея

Примечания

Литература 
 Bolton B. 1982. Afrotropical species of the myrmicine ant genera Cardiocondyla, Leptothorax, Melissotarsus, Messor and Cataulacus (Formicidae). Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology, 45: 307—370.

Cardiocondyla
Насекомые Африки
Инвазивные виды муравьёв
Животные, описанные в 1881 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Таксоны, описанные Огюстом Форелем
Таксоны, названные в честь Карла Эмери